Шират-ха-Ям ( — песнь моря) может означать:
  (Шират ха-ям) — гимн, который Моисей и сыны Израилевы «воспели Господу» ()
  — ликвидированное еврейское поселение в Гуш-Катифе.

См. также 
 Песнь моря (значения)

Примечания